Ståhle är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Ståhle (1844–1915), ingenjör
 Anders Petter Ståhle (1774–1832), ämbetsman
 Anna Greta Ståhle (1913–2006), författare
 Axel Ståhle, flera personer
 Axel Ståhle (1891–1987), militär och ryttare
 Axel Ståhle (1894–1973), militär
 Barbro Ståhle Sjönell (född 1943), litteraturvetare
 Carl Ivar Ståhle (1913–1980), språkvetare
 Dag Ståhle (1970–2016), författare
 Gunnar Ståhle (1902–1980), finländsk företagsledare
 Gösta Ståhle (1928–2000), konstnär
 Hugo Ståhle (1921–2015), konstnär
 Johan Ståhle (död 1687), silversmed
 Lars Ståhle (1684–1741), präst
 Nils Ståhle, flera personer
 Nils Ståhle (politiker) (1901–1987), kommunal-, landstings- och riksdagsman
 Nils Ståhle (diplomat) (1901–1994), envoyé och direktör för Nobelstiftelsen
 Stina Ståhle (1907–1971), skådespelerska
 Viktor Ståhle (1866–1947), ingenjör

Svenska efternamn